Комунарівська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Комунарівська сільська рада — Донецька область, Старобешівський район